Сан Хосе дел Ваље има више значења:

 Сан Хосе дел Ваље (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе дел Ваље (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Хосе дел Ваље (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе дел Ваље (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику